Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft steht für:

 Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft, siehe dort auch zum gleichnamigen Naturschutzgebiet und FFH-Gebiet
 Oberlausitzer Heide- und Teichgebiet, ein Naturraum in Sachsen